Ector (Texas)
Condado de Ector

Desambiguação